Игорь Александрович Сидоре́нко:
 Сидоренко, Игорь Александрович (род. 1960) — актёр Российского академического театра драмы им. Ф. Волкова, заслуженный артист РФ.
 Сидоренко, Игорь Александрович (в монашестве Игнатий; род. 1965) — архимандрит РПЦ, избранный и наречённый во епископа Актюбинского и Кызылординского.